Карл Граховина (; 28 января 1845, Пешт — 21 февраля 1896, Вена) — австрийский график.

Специалист, прежде всего, по шрифтам и орнаментам. Подготовил переиздание иллюстрированного трактата Иоганна Теодора де Бри «Новый искусный алфавит» (в первом выпуске серии «Vorlagen für das Kunstgewerbe», 1886), опубликовал обзорный труд «Инициалы, алфавиты и рамки различных эпох искусства» (; 1883—1884, 2-е изд. 1897).

Бо́льшую часть жизни Граховина преподавал в венской Художественно-промышленной школе, где наиболее известным из его учеников был Густав Климт.

Примечания 

Художники Австрии
Искусствоведы Австрии
Родившиеся в 1845 году
Родившиеся 28 января
Родившиеся в Будапеште
Умершие в 1896 году
Умершие 21 февраля
Умершие в Вене
Персоналии по алфавиту
Учёные XIX века